Проспе́кт Сла́вы — название ряда топонимических объектов:

 Проспект Славы — проспект в Белгороде.
 Проспект Славы — проспект в Копейске.
 Проспект Славы — проспект в Санкт-Петербурге.
 «Проспект Славы» — станция Петербургского метрополитена.
 Проспект Славы — платформа Октябрьской железной дороги.
 Проспект Славы — проспект посёлке в Солонцы.
 Проспект Славы — проспект в Харькове.

См. также 
 Площадь Славы